

Biografia
Si laureò all'Università di Padova nel 1884, si dedicò, oltre che all'insegnamento, agli studi superiori di teoria dei numeri e dei gruppi.

Collegamenti esterni